Pseudacraea hirce is een vlinder uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is, als Papilio hirce, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1782 door Dru Drury. De naam is mogelijk een synoniem van Pseudacraea eurytus (Linnaeus, 1758).

Limenitidinae